Sabrina har flere betydninger:

Personer 
 Sabrina Salerno – italiensk sanger, også blot kendt som Sabrina
 Sabrina (portugisisk sanger) – portugisisk sanger (Eurovision Song Contest 2007)

Fiktion 
 Sabrina (film fra 1954) – amerikansk film fra 1954
 Sabrina (film fra 1995) – amerikansk film fra 1995 (remake af 1954-udgaven)
 Sabrina (tegnefilm) – tegnefilmserie